Hermann Böcker ist der Name folgender Personen:

* Hermann Böcker (Politiker) (1882–nach 1930), deutscher Politiker (DNVP)
 Hermann Böcker (Maler) (1890–1978), deutscher Maler